Onderdistrict in Indonesië
 Wirosari (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Grobogan in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Wirosari (Patean), een plaats in het regentschap Kendal in de provincie Midden-Java
 Wirosari (Wirosari), een plaats in het regentschap Grobogan in de provincie Midden-Java